Matas, une freguesia portugaise située dans le District de Santarém.

 Carol Matas (1949-), une écrivaine canadienne spécialisée dans la littérature pour enfants ;
 David Matas (1943-), un avocat international canadien, spécialisé dans les droits de l'homme ;
 Enrique Vila-Matas (1948-), un romancier et essayiste espagnol ;
 Jaume Matas (1956-), un homme politique espagnol ;
 Kalkot Matas Kelekele (1949-), un homme d'État vanuatais ;
 Mike Matas (1986-), un concepteur d'interfaces utilisateur et un artiste d'icônes ;
 Niccolò Matas (1798-1872), un architecte italien ;
 Risto Mätas (1984-), un athlète estonien, spécialiste du lancer du javelot.

Matas est aussi un prénom.

Voir aussi 
 São Miguel das Matas, une municipalité brésilienne de l'État de Bahia
 Gouvernement Matas I, le gouvernement des îles Baléares du 19 juin 1996 au 28 juillet 1999
 Gouvernement Matas II, le gouvernement des îles Baléares du 1er juillet 2003 au 9 juillet 2007